« Bambou géant » peut désigner plusieurs espèces de bambous, notamment :

 Bambusa arundinacea (bambou géant ou bambou géant épineux),
 Dendrocalamus asper (bambou géant noir), 
 Dendrocalamus giganteus (bambou géant),
 Dendrocalamus latiflorus (bambou géant taïwanais),
 Phyllostachys reticulata, synonyme : Phyllostachys bambusoides (bambou géant ou bambou géant madaké).